Международный Аэропорт «Нори́льск» или Международный Аэропорт Норильск имени Николая Урванцева, на картах Алыкель — аэропорт, расположенный на севере Красноярского края (юг полуострова Таймыр) в тридцати пяти километрах западнее центра города Норильска, неподалёку от посёлка Алыкель. Имеет статус междунардного аэропорта, является аэродромом совместного базирования с государственной авиацией. Приравнен к условиям международного (пересечение воздушных магистралей: транссибирской и трансатлантической). Официальное название «Норильск (Алыкель)».

Аэропорт является единственной связью севера Красноярского края с другими регионами России, не считая судоходства по реке Енисею и Северному морскому пути. Соединен с Дудинкой и Норильском автомобильным сообщением.

В 2021 году на ПМЭФ компании «Роснефть» и «Норильский никель» договорились о расширении аэропорта, а также о его возвращении к круглосуточному режиму работы без выходных.

Описание 
Аэровокзал оборудован двумя телескопическими трапами пьедестального типа, которые подходят не ко всем типам воздушных судов, так как не регулируются по высоте. Аэропорт нередко бывает закрыт из-за неблагоприятных метеоусловий: сильного бокового ветра, снежных заносов, обледенения взлётно-посадочной полосы, ограниченной видимости, летом из-за тумана.

В 2016-18 годах был произведён ремонт ВПП, в результате чего её укоротили с 3430 м до 2821 м.

Вблизи Норильска также есть аэропорт местных воздушных линий Валёк (индекс УООВ).

Часто аэропорт Норильска используется для приёма и отправки спецконтингента (из Красноярска/в Красноярск).

28.01.2023 аэропорту присвоен статус международного

Принимаемые типы ВС 
Ан-12, Ан-24, Ан-26, Ан-72, Ан-74, Ил-62, Ил-76, Ту-134, Ту-154, Ту-204, Ту-214, Як-40, Як-42, Airbus A300, Airbus A319, Airbus A320, Boeing 737-300(-400,-500,-700,-800), Boeing 757-200, Sukhoi Superjet 100 и более лёгкие, вертолёты всех типов. Классификационное число ВПП (PCN) 47/R/A/X/T.

Показатели деятельности

Авиакомпании и назначения 

СМАРТАВИА: КРАСНОДАР, РОСТОВ-НА-ДОНУ

Частоты связи 
 118,300 МГц — TOWER (Старт, Посадка, позывной «Норильск-Старт», «Норильск-Посадка»).
 120,400 МГц — APPROACH (Круг, позывной «Норильск-Круг»).
 121,700 МГц — GROUND (Руление, позывной «Норильск-Руление»).
 124,000 МГц — For all ATS units (резервная частота, обычно используется для связи с военными воздушными судами).
 124,800 МГц — РАЙОН (МДП, позывной «Норильск-район»).
 126,800 МГц — ATIS (Метео, позывной «Норильск-Метео»).
 131,700 МГц — ТРАНЗИТ (ПДСП, позывной «Норильск-Транзит»).
 133,300 МГц — CONTROL (Контроль, позывной «Красноярск-Контроль»).
 4720 кГц — РАЙОН (позывной «Норильск-радио»).

Происшествия 
 16 ноября 1981 года произошла катастрофа самолёта Ту-154Б-2 СССР-85480 при заходе на посадку в аэропорту Алыкель в сложных метеоусловиях (высота нижней границы облаков 120 м, видимость 1200 м): воздушное судно жёстко приземлилось с вертикальной скоростью 4-5 м/с на скорости 275 км/ч в 470 м от ВПП на заснеженное поле. В 430 м от торца ВПП самолёт правой стороной фюзеляжа и правой плоскостью ударился о каменную насыпь курсового радиомаяка высотой восемь метров и от удара разрушился. Разброс обломков составил 300х70 метров. Девяносто пять пассажиров (из них 16 человек умерли в больницах в течение следующей недели) и четыре члена экипажа (КВС, второй пилот, штурман и бортпроводник) погибли. Шестьдесят пять пассажиров и три члена экипажа получили ранения различной тяжести.

 22 июня 1992 года произошла катастрофа самолёта Ан-12 RA-11896 при заходе на посадку в аэропорту Алыкель в сложных метеоусловиях (высота нижней границы облаков 100 м). Самолёт отклонился от глиссады, при несвоевременной попытке ухода на второй круг отклонением руля высоты самолет был выведен на закритические (16°) углы атаки и свалился на левую плоскость с высоты 7-10 м, после чего с углом скольжения 22-25° коснулся левой плоскостью поверхности ВПП и приземлился на ВПП левее осевой линии на левую опору шасси. Продвинувшись по ВПП около 60 м, самолет отделился от ВПП при взлётном режиме работы двигателей с углом тангажа 14° и перешел в набор высоты с вертикальной скоростью 7 м/с. На высоте 55 м самолет снова вышел на закритические углы атаки, произошло повторное сваливание. Предпринятые экипажем действия по парированию сваливания оказались неэффективными. Самолет в 605 м правее ВПП и в 1332 м от ее торца столкнулся с землей с правым креном 45°, приборной скоростью 200 км/ч и вертикальной скоростью 11 м/с со значительным углом тангажа. Десять человек погибли, два выжили.
 24 ноября 2021 года авиалайнер SSJ-100 авиакомпании Red Wings выполнявший рейс WZ-1279 по маршруту Челябинск-Норильск выкатился за пределы ВПП. На борту находился 81 пассажир и 6 членов экипажа. Никто не пострадал.

Транспортное сообщение с Норильском 

 Муниципальный автобус, маршрут № 33, каждые 2 часа с 06:00 до 18:00.
 Автобус №50 до районов Норильска: Талнах и Оганер (с 2023 года)
 Автобусное сообщение с Дудинкой.
 Маршрутные такси-микроавтобусы.
 Такси

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Аэропорт «Норильск» в справочнике Aviapages.ru
 Норильск. Радиосвязь, частоты приводов

Аэродромы совместного базирования России
Аэропорты Красноярского края
Транспорт Норильска
Арктические военные базы
Здания и сооружения Норильска
Аэропорты России, названные в честь людей